Casato di La Trémoille – antica famiglia nobile francese
 Antoine-Philippe de La Trémoille – generale francese
 Carlo I de La Trémoille – nobile e condottiero francese
 Carlotta Caterina de La Trémoille – nobildonna francese
 Charles Armand René de La Trémoille – nobile francese
 Charles Belgique Hollande de La Trémoille – nobile francese
 Charles Bretagne Marie de La Trémoille – nobile e militare francese
 Charles Louis Bretagne de La Trémoille – nobile francese
 Claudio de La Trémoille – nobile francese
 Francesco II de La Trémoille – nobile francese
 Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne – nobile francese
 Henri de La Trémoille – nobile francese
 Henri Charles de La Trémoille – nobile francese
 Jean de La Trémoille – nobile francese
 Jean Bretagne Charles de La Trémoille – nobile e militare francese
 Jean-François de la Trémoille – cardinale francese
 Joseph-Emmanuel de La Trémoille – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Louis de la Trémoille – generale francese
 Luigi III de La Trémoille – nobile francese
 Marie Anne de La Trémoille – nobildonna francese
 Marie Armande de La Trémoille – nobildonna francese
 Marie Charlotte de La Trémoille – nobildonna francese